Leukippos (griechisch , „mit weißen Pferden“) ist:

 ein griechischer Philosoph des 5. Jahrhunderts v. Chr., siehe Leukipp

in der griechischen Mythologie:

 Leukippos (Messenien), König von Messenien, Vater der Leukippiden
 Leukippos (Sohn des Oinomaos), Sohn des Oinomaos, verliebt in Daphne
 Leukippos (Sohn des Thurimachos), König von Sikyon
 Leukippos (Sohn des Herakles) und der Eurytele
 Leukippos (Magnesia), der Gründer von Magnesia am Mäander
 Leukippos (Sohn des Makareus)
 Leukippos (Sohn des Naxos), König der Karer
 Leukippos (Sohn des Eurypylos) und der Sterope, Bruder des Lykaon
 Leukippos (Metapont), der Gründer von Metapont
 Leukippos (Gatte der Graia)
 Leukippos (Sohn des Lampros), als Mädchen geboren, dann in einen Jungen verwandelt
 Leukippos (Lykien), Sohn des Xanthios
 Leukippos (Sohn des Polykrithos)
 Leukippos (Beiname), Beiname des Helios

Leukippos bezeichnet außerdem:
 (5950) Leukippos, Asteroid des Hauptgürtels